Dream Sea — студийный альбом инди-группы Brazzaville, вышедший в 2018 году. Альбом посвящён памяти Джо Франка.

Список композиций

Ссылки 
 Dream Sea на Bandcamp
 Dream Sea на Discogs

Примечания 

Альбомы Brazzaville
Альбомы 2018 года